Okręty US Navy o nazwie USS "Zeilin", pochodzącej od generała US Marine Corps Jacoba Zeilina:

 Pierwszy "Zeilin" (DD-313) był niszczycielem przyjętym do służby w 1920 i wycofanym ze służby w 1930.
 Drugi "Zeilin" (APA-3)  był transportowcem przyjęty do służby w 1942 i wycofanym ze służby w 1946

Zeilin